Сантијаго Закатепек има више значења:

 Општина Сантијаго Закатепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Закатепек (Сантијаго Закатепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику